A Fed Cup de  1973 foi a décima primeira edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 30 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Austrália, ganhando na final da África do Sul.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1973 no tênis